Bame hace referencia a varios artículos:

Bame, equipo de fútbol de Liberia
Bamê, localidad en el condado de Dêqên, en Yunnan, China
Bame Banghad, localidad en la provincia de Karnali, Nepal
B.A.M.E., acrónimo de Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) people o groups ("negros, asiáticos y grupos étnicos minoritarios") en Reino Unido

Notas